Cruzamento cromossómico
Recombinação genética
Crossing Over (filme) - drama de 2009

Desambiguação